Сергей Владимирович Середа (род. 24 октября 1982,Мариуполь, Украинская ССР) - боксер-любитель, выступающий в  тяжёлой весовой категории до 92 кг. Мастер спорта России по боксу. Рекордсмен России в номинации "выполнение норматива Мастер спорта по боксу в наибольшем возрасте в России".

Биография 
Сергей родился в Мариуполе, в раннем возрасте переехал в Красногорск, где живет и в настоящее время. С детства увлекался боксом, но начал серьезно тренироваться и выступать только в 34 года. За время спортивной карьеры провел 40 боёв в любительском боксе. Тренируется в московском боксёрском клубе «Ударник» под руководством тренеров Иванченко Юрия Федоровича и Тюменева Виктора Павловича. Технику ему ставил знаменитый тренер по боксу Матвеенко Георгий Геннадьевич.

Спортивная деятельность 

Серебряный призёр международного турнира по боксу. Занял второе место на турнире Riga open 2019 (старое название - Кубок Книсиса), проходившем в Риге. Одержал серию побед, но в финале уступил Алексу Бвамбале.

Победитель Чемпиона Московской области 2021. Турнир памяти бронзового призёра Олимпийских Игр Токио-1964 Станислава Сорокина проходил в подмосковном Ногинске.

Победитель всероссийских соревнований класса «А». Соревнования за призы заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Виктора Петровича Агеева проходили в подмосковной Балашихе, и на них участвовали 128 боксёров из более чем 20 регионов России. Сергей выступал в весовой категории до 91 кг. В связи с этой победой было присвоено государственное звание "Мастер спорта России по боксу".

Книга рекордов России 
В возрасте 38 лет (7 месяцев и 7 дней) выполнил норматив на государственное звание "Мастер спорта по боксу", тем самым установив рекорд в номинации "Выполнение норматива "МС по боксу" в наибольшем возрасте в России.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Боксёры по алфавиту
Боксёры тяжёлой весовой категории
Мастера спорта России
Боксёры России